Udine (metrostation)
Udine (provincie), een Italiaanse provincie
Udine (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie